Kia - корейський виробник автомобілів.

Kia або KIA також може означати:

Географія 

 Мова кіа, мова австралійських аборигенів, також відома як гія
 Кіа, Іран, село в провінції Мазандаран, Іран

Люди 

 Народ Гіа, аборигенний австралійський народ, також відомий як Кіа
 Кіа Абдулла (нар. 1982), англійський письменник і журналіст
 Кіа Асамія (нар. 1963), японська художниця манги
 Кіа Баєрс (нар. 1987), канадська веслувальникка
 Кіа Кортрон (нар. 1961), американський драматург, активіст і телевізійний письменник
 Кіа Дрейтон (нар. 1983), американська модель
 Кіа Гудвін (нар. 1973), афроамериканська актриса
 Кіа Джорабчіан (нар. 1971), іранський бізнесмен і футбольний інвестор
 Кіа Лубі (нар. 1989), австралійська актриса і співачка
 Кіа Макнілл (нар. 1986), захисник з американського футболу
 Кіа Нерс (нар. 1996), канадська баскетболістка
 Кіа Пегг (нар. 2000), британська актриса
 Кіа Шайн (нар. 1980), американський репер і продюсер
 Кіа Сілвербрук (нар. 1958), плідний винахідник і підприємець
 Кіа Стівенс (нар. 1977), американська професійна борчиня
 Кіа Вон (нар. 1987), професійна жіноча баскетболістка
 Кіа Золгарнайн (нар. 1965), футболіст «Канзас-Сіті Кометс»
 Кірбі Ян Андерсен, "KIA", продюсер міжжанрової поп-електроніки з Торонто, Канада

Інше використання 

 KIA (комікси), Killed in Action, суперлиходій з коміксів Marvel
 Kia (магія), поняття в магії
 Кіа ( Mortal Kombat ), другорядний персонаж серії ігор Mortal Kombat
 kia, код мови ISO 639 для мови Кім південного Чаду
 Kia Tigers, корейська професійна бейсбольна команда

Акроніми 

 Армія незалежності Качин, штат Качин, М'янма
 Міжнародна премія Хорезмі
 Killed in action - статус учасників бойових дій, які загинули або були вбиті під час бойових дій
 Королівська індійська атака, шаховий дебют
 Управління інвестицій Кувейту

Аеропорти 

 Аеропорт Кайапіт, Папуа Нова Гвінея; Код IATA: KIA